Masters of the Universe kan syfta på:

Masters of the Universe – franchise
Masters of the Universe (serier) – tecknad serie
He-Man and the Masters of the Universe (DC-serie, 2012) – en amerikansk serietidning baserad på Masters of the Universe
He-Man and the Masters of the Universe – animerad TV-serie från 1983
He-Man and the Masters of the Universe (2002) – animerad TV-serie från 2002-2004
He-Man – universums härskare – spelfilm från 1987
 Masters of the Universe: The Power of He-Man – TV-spel från 1983
 Masters of the Universe: The Super Adventure – TV-spel från 1987
 Masters of the Universe: The Arcade Game – TV-spel från 1987
 Masters of the Universe: The Movie – TV-spel från 1987